Kuria Muria-eilanden, in de oudheid ook Doliche genoemd
Dülük, Doliche in de oudheid, een stad in Anatolië